het meervoud van zanger (iemand die zingt)
een aantal vogelfamilies en een geslacht uit de orde van de zangvogels:
de zangers (vogels) (Zangers van de Oude Wereld, Sylviidae)
de Australische zangers (Acanthizidae)
de Amerikaanse zangers (Parulidae)
boszangers, geslacht, onderverdeeld in
de familie Phylloscopidae 
met het geslacht Phylloscopus,

Zie ook 
 Zangvogels